Манычское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Калмыкия 
 Манычское сельское поселение — входит в Ики-Бурульский район
 Манычское сельское поселение — входит в Яшалтинский район

Ростовская область
 Манычское сельское поселение — входит в Багаевский район
 Манычское сельское поселение — входит в Зерноградский район
 Манычское сельское поселение — входит в Сальский район